Alastair Martin Adamson (Escócia, 1901 - 1945) foi um botânico e entomologista  escocês.

Ligações externas 
  
Breve biografia 

Botânicos da Escócia